Азнаву́р ():

 Шарль Азнавур (1924—2018) — французский шансонье и актёр армянского происхождения.
 Азнавур, Миша (род. 1971) — французский писатель, актёр и музыкант армяно-шведского происхождения; сын Шарля Азнавура.
 Азнавур, Седа (род. 1947) — французско-армянская певица и актриса, дочь Шарля Азнавура.
 Азнавур, Жорж Венсан (1861—1920) — турецкий ботаник армянского происхождения.

 «Азнавур» — бывший армянский футбольный клуб из города Ноемберян, основанный в 1981 году.

См. также 
 Азнавурян
 Азнаури
 Азнаурян